Hühnergraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hühnergraben (Gemeinde Burgauberg-Neudauberg), Ortsteil von Burgauberg-Neudauberg, Bezirk Güssing, Burgenland
 Hühnergraben (Gemeinde Paldau), Ortsteil von Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Gewässer:
 Hühnergraben (Eselsgraben), linker Zufluss des Eselsgrabens (zum Aislinger Bach, zur Glött) nahe der Untere-Haidhof-Siedlung, Stadt Lauingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hühnergraben (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) gegenüber Oberndorf, Stadt Kuppenheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hühnergraben (Schleiflach), rechter Zufluss der Schleiflach (rechter Teilungslauf der Aisch) bei Demantsfürth, Markt Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Hühnerbach